Gai Corneli Lèntul (en llatí Caius Cornelius Lentulus) va ser un magistrat romà. Se sap que formava part de la família dels Lèntuls, una branca de l'antiga Gens Cornèlia.

L'any 199 aC va ser un dels Triumviri coloniae deducendae, o magistrats extraordinaris per dirigir la fundació d'una colònia romana.

Referències 

Magistrats romans
Lentul, Gai Corneli